Mokschan (russisch ) steht für:
 Mokschan (Ort), Siedlung städtischen Typs (ehemalige Stadt) in der Oblast Pensa (Russland)
 Mokschan (Schiffstyp), russischer Segelschiffstyp